Tanzania
 Mlali – circoscrizione della regione di Dodoma
 Mlali – circoscrizione della regione di Morogoro